

Persone 
Bartolo Gianturco (1891-1974) – avvocato e politico italiano
Cesare Gianturco (1905-1995) – inventore con Palmaz, nel 1967, del primo Stent autoespandibile per broncoscopia
Emanuele Gianturco (1857-1907) – giurista e politico italiano
Giuseppe Gianturco – fratello di Emmanuele, sacerdote e preside di una scuola omonima frequentata da Giacomo Di Chirico
Franco A. Ginaturco – fisico, dal 2003 direttore dell' European Physical Journal D:Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics 
Paola Gianturco (1939-) – giornalista statunitense

Stazioni ferroviarie 
Stazione di Gianturco

Località 
 Gianturco - zona di Napoli
 Colle Gianturco – tra Paliano e Frosinone, 50 km a sud di Roma.
 Gianturco di Sant'Angelo – frazione di Avigliano, in Provincia di Potenza.